Oral Fixation Tour — четвёртый концертный тур колумбийской певицы Шакиры в поддержку её альбомов Fijación Oral, Vol. 1 и Oral Fixation, Vol. 2. Oral Fixation Tour был девятым самым успешным туром 2006 года, собрав более $174 млн, хотя эта цифра не включает в себя кассовые сборы за 44 концерта, которые состоялись в 2007 году. На сегодняшний день этот тур является самым длинным и самым обширным туром певицы.

Телевидение и записи 

На этом концерте выступил приглашённый артист Алехандро Санс, с которым Шакира исполнила хит 2005 года «La Tortura». Вайклеф Жан также был приглашён для исполнения совместного хита 2006 года «Hips Don't Lie». Шакира показала свои музыкальные способности, играя на гитаре во время исполнения песен «Don't Bother» и «Inevitable», и губной гармонике, исполняя «Te Dejo Madrid». Костюмы были разработаны итальянским дизайнером Роберто Кавалли. Сцена была разработана Шакирой и испанским художником Жауме-де-Лагуна. Blu-ray-издание было выпущено 12 декабря 2007 года. Звук был записан и сведён Густаво Селисом. Концертный альбом быстро поднялся в мексиканских чартах и в течение двух недель достиг #1, и оставался в Топ-10 более одиннадцати недель.

Сет-лист

Даты концертов

Примечания 

Концертные туры Шакиры
Концертные туры 2006 года
Концертные туры 2007 года